Тиффани Кэтрин Гиардина  () or Stalking Gia (с 15 августа 2011 года более известная под своим новым именем Gia (стилизованно Gi@) — американская певица, композитор, и модель. Она выпустила сингл We Got Christmas, в 2006 году выпустила «No Average Angel» в 2009 году и Paper Made Hearts в 2010 году. Она также записала саундтрек к фильму Tinker Bell, с песней «Shine».

Биография 
Тиффани родилась в Ваккабук, Нью-Йорк 4 ноября 1993 года и она является самой старшей из трех её сестёр. Тиффани начала проявлять себя на Бродвее в возрасте до пяти лет и появилась, как Молли в «Энни» и с небольшой ролью в «Питере Пэне» и «Звуках музыки». Она была в телевизионной рекламе для «Cheerios» и «Major League Baseball». Она также появилась в комедии "Saturday Night Live и The Late Show with David Letterman. Музыкальная карьера 
Когда Тиффани было 13 лет, она подписала контракт с 785 Records. Первый альбом Тиффани "We Got Christmas вышел 8 ноября 2005 года. Первый сингл, «Sure Don’t Feel Like Christmas», был выпущен на радио во время рождественских праздников, и речь идет о девушке, чей отец находится в состоянии войны во время Рождества. Тиффани выпустила сингл «Dream Away».

Тиффани выпустила альбом No Average Angel в 2009 году. «No Average Angel» и «Hurry Up And Save Me» были представлены в «Another Cinderella Story» и были выпущены как синглы. Оба музыкальных клипа для них были отправлены в Нью-Йорк и были направлены Andrew Bennett и первые 1000 копий альбома пришли с бонусом на DVD с видеоклипом «Hurry Up And Save Me» и этот сингл стал её самым продаваемым синглом и было продано более 150 000 цифровых устройств на сегодняшний день.

Тиффани выпустила Paper Made Hearts EP 7 сентября 2010 года, но ни одна из песен на EP не была выпущена в качестве сингла.

Giardina выпустила сингл «I’m Not Crazy», как первый сингл с её альбома, появившегося 9 ноября 2010 года. Клип был также снят, и его выпустили на YouTube. Она записала песню на тему фильма «Barbie A Fashion Fairytale» под названием «Life Is Fairytale» и песня была использована в фильме. В 2012 году Тиффани записала несколько песен для фильма «Barbie The Princess and The Pop Star» под названиями «Here I Am», «I Wish I Had Her Life», «Look How High We Can Fly», «Perfect Day», «To Be A Princees/To Be A Pop Star», «Final Medley».

Дискография

Альбомы

Extended plays

Синглы

Клипы

Песни в фильмах 
 Tinker Bell — «Shine»
 Another Cinderella Story — «Hurry Up and Save Me» and «No Average Angel».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 http://tiffanygiardina.com
 
 https://web.archive.org/web/20120328142759/http://radio.disney.go.com/artists/incubator/tiffany_giardina/bio.html
 http://www.billboard.com/artist/tiffany-giardina/bio/794116#/artist/tiffany-giardina/bio/794116